Muhammad Asyraf Bin Mohd Ridzuan (* 12. Februar 1984) ist ein malaysischer Imam, der am 30. Juli 2010 die erste Ausgabe der Castingshow „Imam Muda“ gewann. Asyraf studierte islamische Rechtswissenschaft an der University of Malaysia. Er ist verheiratet und arbeitet als Imam in Penang.

Seit Ende 2010 moderiert Asyraf beim Sender Astro Oasis eine eigene Fernsehshow, in der er Jugendliche darin berät, weltlichen Versuchungen zu widerstehen.  Das als Preis der Castingshow gewonnene Islam-Studium im Mekka hat er bislang nicht angetreten.

Weblinks 
 imamudasyraf.com
 Malaysia TV completes quest for Muslim role model. San Francisco Chronicle, 31. Juli 2010
 Der coole Super-Imam. Salzburger Nachrichten, 3. August 2010

Einzelnachweise 

Imam
Malaysier
Geboren 1984
Mann